Алатас может означать:

 Алатас (остров) — остров в Греции.
 Алатас, Али (1932—2008) — индонезийский политический и государственный деятель.